Noorse Zeemanskerk (Antwerpen), een voormalige kerk in de Belgische stad Antwerpen
 Noorse Zeemanskerk (Rotterdam), een kerk in de Nederlandse stad Rotterdam